Seznam divizij z zaporedno številko 54.

Seznam 
 Pehotne
 54. (vzhodnoangleška) pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 54. pehotna divizija »Napoli«

Glej tudi